Marco Benassi peut désigner :
 Marco Benassi (1967-), DJ et producteur italien de musique ;
 Marco Benassi (1994-), footballeur italien.

Voir aussi